Об'єкти власності — це все те, з приводу чого між людьми існують відносини привласнення.

За матеріально-речовим складом і функціональною роллю в процесі життєдіяльності людей об'єкти власності класифікують на:
 об'єкти власності, дані природою. Це земля з її рослинним і тваринним світом, водоймами й надрами, як природними умовами людської діяльності, повітряний і космічний простір, інші обмежені природні ресурси;
 об'єкти власності, що є продуктами суспільного виробництва. Ними є засоби виробництва, предмети особистого використання, послуги, наукові й технічні винаходи, моделі, твори літератури, мистецтва тощо;
 об'єкти власності, що є продуктами соціально-економічного походження. Це особливі об'єкти власності, до яких належать гроші і цінні папери, а також робоча сила людей.

Власність
Право